«Подлёдный лов» — российский короткометражный рисованный мультфильм 1995 года. По стихотворению Григория Кружкова.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 27.

Сюжет 
Мультфильм про умелого рыбака Вову и хитрого окуня Лёву.

Отрывок из стихотворения:

Вот выходит на пруд школьник Вова.Вова — мастер подлёдного лова.

Он пешней твердый лёд прорубает,Манной кашей крючок наживляет,

Прямо в лунку наживку бросает:Вот так ловко!

Вот так Вовка!Но живёт в том пруду окунь Лёва.
Лёва — мастер подводного клёва.Тихо-тихо к крючку подплывает,
Кашу манную всю объедает,Но на удочку не попадает:
Вот так ловко!Вот так Лёвка!

'Автор: Г. Кружков''

Съёмочная группа

Музыка 
 Муслим Магомаев — «Вдоль по Питерской»; (нет в титрах)
 Группа «Iron Maiden» — «Where Eagles Dare»; (нет в титрах)

Ссылки 
 
 
 Подлёдный лов на сайте myltik.ru
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Рисованные мультфильмы России 1995 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Татьяны Ильиной